39 км — остановочный пункт на линии Санкт-Петербург — Приозерск, на перегоне Пери — Грузино.

Расположен на западной окраине посёлка городского типа Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Непосредственно к платформе примыкают садоводства. Основные строения посёлка находятся на возвышенности, примерно в километре восточнее остановочного пункта.

Остановка электропоездов по этому пункту в расписаниях появилась с графика 1992 года. До этого жителям Лесколово приходилось пользоваться соседней станцией Пери. Столбы электрификации возвышаются прямо из обеих высоких платформ, как и на большинстве остановочных пунктов, открытых после электрификации участка. У северного конца платформы расположено помещение кассы.

Фотографии 

Здания и сооружения, построенные в 1992 году в России
Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Всеволожского района
XX век в Ленинградской области